

Geografie 
Belize
 Barton Creek (rivier)

Canada
 Barton (Newfoundland en Labrador)
 Barton (Nova Scotia)

Verenigd Koninkrijk
 Barton (Cambridgeshire)
 Barton (Cheshire)
 Barton (Cumbria)
 Barton (Devon)
 Barton (Gloucestershire)
 Barton (Greater Manchester)
 Barton (Isle of Wight)
 Barton (Lancashire)
 Barton (North Yorkshire)
 Barton (Oxfordshire)
 Barton (Warwickshire)
 Barton (West Lancashire)
 Barton-upon-Humber
 Barton-le-Clay

Verenigde Staten
 Barton (Maryland)
 Barton (Vermont)
 Barton (New York)
 Barton (Wisconsin)
 Barton Creek (plaats), Texas
 Barton County (Kansas)
 Barton County (Missouri)

Andere
 Barton (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus, genoemd naar Clara

Personen 
 Benjamin Smith Barton
 Clara Barton, oprichtster van het Amerikaanse Rode Kruis
 Derek Barton, Brits chemicus
 Edmund Barton, Australisch politicus en rechter
 Joey Barton, Engels voetbalcoach
 Mischa Barton, Brits-Amerikaans actrice
 Nick Barton, Brits evolutiebioloog
 Warren Barton, Engels voetballer